Candlemass () — шведская метал-группа, известная как одна из основоположников и самых успешных исполнителей в жанре дум-метал. Именно благодаря Candlemass дум-метал получил признание как отдельный жанр, а само его название происходит от дебютного альбома этой группы Epicus Doomicus Metallicus. Основатель и лидер группы — бас-гитарист Лейф Эдлинг.

История 

Группа была основана бас-гитаристом и композитором Лейфом Эдлингом в 1984 году после распада его предыдущей группы Nemesis. В первый состав вошли также вокалист Йохан Лангквист, гитаристы Матс Бйоркман и Клаас Бергваль, ударник Матс Экстрём. Первый же альбом коллектива, Epicus Doomicus Metallicus (1986), завоевал группе широкую известность среди поклонников метала. Музыка представляла собой совершенно новое на тот момент направление в рок музыке: медленный, «вязкий», мрачный стиль, напоминающий хард-рок ранних альбомов Black Sabbath, но с уклоном в сторону утяжеления. Candlemass были не первыми, кто стал играть дум-метал (до них уже существовали, в частности, Pentagram и Saint Vitus), но благодаря им он стал широко известен, обрёл название и признание как самостоятельный стиль. По названию альбома Epicus Doomicus Metallicus (стилизация под латынь), жанр стали называть эпик-дум-метал.

В 1987 году состав группы почти полностью поменялся: вокалистом стал Мессия Марколин, гитаристом — Ларс Йоханссон, а ударником — Ян Линд. В таком составе Candlemass записали три своих самых известных альбома: Nightfall (1987), Ancient Dreams (1988) и Tales of Creation (1989). Новый состав продемонстрировал некоторый уклон в прогрессивный метал. Сильный, чистый и глубокий вокал Марколина и его необычный сценический образ — своего рода воинственный монах в рясе — стал визитной карточкой группы.

Однако новый Candlemass просуществовал недолго: в 1991 году Мессия Марколин покинул группу. В 1992 году с Томасом Викстрёмом на вокале группа записала очередной альбом Chapter VI, но работа не имела большого успеха. У группы начались финансовые проблемы и в 1994 году она была распущена.

Лейф Эдлинг несколько лет занимался сайд-проектом Abstrakt Algebra, но вскоре попытался реанимировать Candlemass. В 1998-99 году полностью новый состав с вокалистом Бйорном Флодквистом, состоящий практически из группы Abstrakt Algebra, записал альбомы Dactylis Glomerata и From the 13th Sun. Тем временем Мессия Марколин пел в собственной группе Memento Mori. Однако, несмотря на «фирменный» вокал, проект не имел того же успеха, который в своё время снискал Candlemass.

В 2002 году было объявлено о полном воссоединении Candlemass с участием Мессии Марколина, Бйоркмана, Йоханссона и Линда. В честь воссоединения группа дала тур по Европе, и в том же году первые четыре альбома Candlemass были переизданы лейблом GMR с бонус-дисками.

В 2005 году группа выпустила альбом Candlemass, который вышел в Европе на Nuclear Blast.

В 2006 году из-за разногласий Марколина и Эдлингом должность вокалиста группы снова стала вакантной, и её занял американец Роберт Лоу, который, вместе с тем, продолжил петь в Solitude Aeturnus.

В 2009 году гитарист Матс Бйоркман попал под суд за присвоение чужой собственности. Заведуя складом торговой сети ENS, он нелегально продал на сторону диски на сумму $490,000. Несмотря на угрозу тюрьмы, он все ещё продолжает выступать с Candlemass.

В июне 2012 года группа выпустила 11-й полноформатник Psalms For The Dead. В то же самое время из группы уходит вокалист Роберт Лоу. Для концертных выступлений в рамках прощального тура приглашен Матс Левен (Therion, Abstrakt Algebra, группа Ингви Мальмстина, At Vance, Krux, Fatal Force). В 2016 выходит мини-альбом Death Thy Lover с Матсом Левеном на вокале. В мае 2018 группа выпускает ещё один EP House Of Doom и начинает подготовку к записи полноформатного альбома.

В сентябре 2018 группа объявила о возвращении в состав оригинального вокалиста Йохана Лангвиста. Новый альбом The Door to Doom был выпущен в 2019 году.

Состав 
 Йохан Лангквист — вокал
 Матс Маппэ Бйоркман — ритм-гитара
 Ларс Йохансон — соло-гитара
 Лейф Эдлинг — бас-гитара
 Ян Линд — ударные

Бывшие участники 
 Мессия Марколин — вокал (1987—1991, 2002—2006)
 Роберт Лоу — вокал (2006—2012)
 Матс Экстрём — ударные (1985—1986)
 Томас Викстрём — вокал (1991—1994)
 Бйорн Флодквист — вокал (1998—2001)
 Йежо Перкович — ударные (1998—2001)
 Матс Шталь — гитара (1998—2001)
Матс Левен — вокал (2006, 2012—2018)
 Сессионные участники:
 Клаас Бергваль
 Майк Уид
 Ульф Эдлунд
 Патрик Инштедт
 Карл Вестхольм
 Майкл Эмотт
 Ян Хаугланд

Фоторяд

Дискография

Альбомы 
 Epicus Doomicus Metallicus (1986)
 Nightfall (1987)
 Ancient Dreams (1988)
 Tales of Creation (1989)
 Chapter VI (1992)
 Dactylis Glomerata (1998)
 From the 13th Sun (1999)
 Candlemass (2005)
 King of the Grey Islands (2007)
 Death Magic Doom (2009)
 Psalms for the Dead (2012)
 The Door to Doom (2019)
 Sweet Evil Sun (2022)

Синглы и EP 
 Samarithan (1988, single)
 At the Gallows End (1988, single)
 Sjunger Sigge Furst (1993, EP)
Wiz (1998, single)
Nimis (2001, single)
Solitude / Crystal Ball (2005, single)
At the Gallows End / Samarithan (2005, single)
Mirror, Mirror / The Bells of Acheron (2005, single)
Dark Reflections / Into the Unfathomed Tower (2005, single)
 Black Dwarf (2007, single)
 Lucifer Rising (2008, EP)
 If I Ever Die (2009, single)
Hammer of Doom (2009, single)
 Don’t Fear the Reaper (2010, EP)
 Dancing in the Temple of the Mad Queen Bee (2012, single)
 Death Thy Lover (2016, EP)
 Dark Are the Veils of Death (2017, single)
 House of Doom (2018, single)
House of Doom (2018, EP)
 The Pendulum (2020, EP)

Демо 

 Witchcraft (1985)
 Demo (1985)
 Demo with Marcolin (1987)

Сборники и концерты 
 3-Way Thrash (1989, split video)
Live (1990, live album)
Kerrang! (1992, split)
 As it is, As it Was (1994, complitation)
The Black Heart of Candlemass / Leif Edling Demos & Outtakes '83-99 (split complitation)
 Documents of Doom - Live at Fryshuset 1990 (2002, DVD)
 Black Heart of Candlemass (2002, complitation)
 Doomed for Live — Reunion 2002 (2003)
 Diamonds of Doom (2003, коллекционный винил)
 Essential Doom (2004)
Doom Songs: The Singles 1986-1989 (2005, box set)
The Curse of Candlemass: Live in Stockholm 2003 (2005, DVD)
Nile / Malevolent Creation / Candlemass / Samael (2007, split)
20 Year Anniversary Party (2007, video)
No Sleep 'til Athens (2007, live album)
 Lucifer Rising (2008, complitation)
 Ashes To Ashes — Live (2010, DVD)
 Doomology (2010, box set)
 Live at the Marquee 1988 (2013, live album)
 Introducing Candlemass (2013, complitation)
 Candlemass vs. Entombed (2013, сплит)
 Epicus Doomicus Metallicus — Live at Roadburn 2011 (2013, live album)
 Gothic Stone (2014, complitation)
 Behind the Wall of Doom (2016, complitation)
 The Nuclear Blast Recordings (2018, box set)
 Dynamo Doom (2019, live album)

Примечания

Ссылки 

 
 
 Статья об Abstrakt Algebra (рус.)

 
Дум-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году
Квинтеты
Исполнители Napalm Records
Исполнители Metal Blade Records
Исполнители Nuclear Blast